Хараба (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сарагоса, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Комунидад-де-Калатаюд. Занимает площадь 42,91 км². Население — 360 человек (на 2010 год). Расстояние — 135 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Página web del Jaraba C.F.

Муниципалитеты Сарагосы